A Supercopa Europeia de 2005 foi disputada entre Liverpool e CSKA Moscou. Os Reds venceram por 3 a 1 e foram campeões.

Detalhes

2005